Adalbert Zafirov – allenatore di calcio ed ex calciatore bulgaro
 Ivan Zafirov – ex calciatore bulgaro
 Vladimir Zafirov – calciatore bulgaro